Posio – comune finlandese nella regione della Lapponia
 Celso Posio (1931-2006) – calciatore italiano
 Marigo Posio (1882-1932) – attivista albanese